Гвачеачи има више значења:

 Гвачеачи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвачеачи (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику